Velleia bezeichnet:

 Velleia (Gattung), eine Gattung der Goodeniengewächse
 Veleia (Italien) auf italienisch, antike Stadt in der Provinz Piacenza

Siehe auch:
 Veleia